Тимохи — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Тимохи — деревня в Волковысском районе Гродненской области.
 Тимохи — деревня в Ошмянском районе Гродненской области.

Россия 
 Тимохи — деревня в Красногородском районе Псковской области.